Dehlingen ist der Name mehrerer Orte:

 Dehlingen, Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin
 Dehlingen (Alpenrod), Ortsteil der Gemeinde Alpenrod im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz
 Dehlingen (Neresheim), Ortsteil der Stadt Neresheim im Ostalbkreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dehling